Мост Пегас (, до 26 июня 1944 года — ) — откатно-раскрывающийся мост, расположенный на северо-западе Франции в департаменте Кальвадос региона Нормандия. Мост пересекает , соединяя коммуны Бенувиль и Ранвиль — по нему проходит национальная автодорога № 814. Открыт в 1935 году. Длина подвижного пролёта — 45,7 метра. Высота над водой — 3 метра.

В ночь на 6 июня 1944 года находящиеся всего в нескольких сотнях метров друг от друга мосты, изначально называвшиеся по именам соседних деревень Бенувильским и Ранвильским, стали главными целями британских воздушных десантников во время операции «Дэдстик» (, часть операции «Тонга»). Высадившись на планёрах Airspeed Horsa, они coup de main захватили оба стратегически важных объекта и удерживали их до подхода основных сил, чем существенно ограничили возможности германского командования противодействовать высадке Союзников в Нормандии. Вскоре после этой операции Бенувильский мост был переименован на английский манер — в , чтобы увековечить подвиг десантников, носивших наплечные эмблемы в виде мифического крылатого коня.

Известен также под кодовыми именами  и Ham в ходе подготовки и проведения операции «Дэдстик».

Конструкция 
В оригинале и после реконструкции 1994 года представляет собой так называемый откатно-раскрывающийся, или мост Шерцера. В мостах подобного типа вместо вращения вокруг шарниров подъём подвижного пролёта осуществляется за счёт откатывания на манер кресла-качалки дугообразной конструкции, соединяющей фермы моста с массивным противовесом.

История 

Вечером 5 июня 1944 года штурмовая группа из 181 десантника под командованием майора  поднялись в воздух на шести планёрах «Хорса», буксируемых бомбардировщиками «Галифакс», с базы Королевских ВВС , чтобы захватить Бенувильский и, находящийся рядом с ним, Ранвильский мосты. Группа состояла из роты «D» (усиленной двумя взводами роты «B») 2-го батальона  и 30 сапёров Корпуса королевских инженеров, необходимых для предотвращения подрыва немцами заминированных мостов. За штурвалами «Хорса» находилось 12 лётчиков из Полка пилотов планёров. Целью операции был захват невредимыми и удержание этих мостов, чтобы предотвратить прорыв по ним немецких танков к восточному флангу войск Союзников, высаживающихся на пляже «Сорд» в ходе Нормандской операции.
Через 16 минут после полуночи пять планёров приземлились на расстоянии 200—300 метров от своих объектов. Десантники высыпали из повреждённых при посадке летательных аппаратов и, ошеломив охрану мостов, захватили их в ходе десятиминутного боя. Потери нападавших убитыми составили два человека: младший капрал Фред Гринхолф () утонул в пруду, возле которого его планёр разломился на две части при посадке, а командир одного из взводов, лейтенант  был смертельно ранен, когда пересекал мост в первые минуты боя и стал, таким образом, первым погибшим от вражеского огня в рядах армии вторжения с начала высадки в Нормандии. Из личного состава немецкой охраны уцелел лишь один человек, который добежал до Бенувиля и поднял тревогу. Шестой планер по ошибке отклонился от цели примерно на 12 километров и сел возле моста через реку . Большинство солдат с его борта пробились через немецкие позиции к деревне Ранвиль и к концу того же дня присоединились к своим.

Десантники окопались возле мостов, ожидая подкреплений. В 0:50 началась высадка  подполковника , однако из-за ряда ошибок наведения парашютисты были рассеяны по значительной территории. К 3 утра лишь 40 % личного состава батальона (около 200 человек) присоединились к обороне мостов, остальные продолжали прибывать поодиночке и небольшими группами в течение следующих двух дней. Тем не менее, десантники сумели продержаться, отбивая контратаки пехоты, бронетехники и боевых катеров противника, до подхода в 13:30  , высадившейся ранее на пляже «Сорд». Таким образом, Бенувильский мост, не пострадавший в ходе боевых действий, стал частью плацдарма Союзников в Нормандии, операция «Дэдстик» успешно завершилась.
26 июня 1944 года мост получил новое имя — Пегас, в честь британских десантников, носивших на плече нашивки с эмблемой, изображавшей мифическое животное. Находящееся в 20 метрах от него , официально считается, несмотря на возражения некоторых современных исследователей, первым зданием,  на континентальной территории Франции. В 1954 году на нём была установлена памятная табличка об этом событии, а в 1987 году оно получило статус исторического памятника.

В 1994 году конструкция моста была полностью заменена аналогичной новой, с удлинённым подвижным пролётом, что позволило проводить по каналу более крупные суда. Старая конструкция ныне установлена в парке Мемориала «Пегас» и является частью его экспозиции.

Музей 
С 1974 года небольшой музей моста Пегас размещался в пристройке кафе «Гондрэ», а в 2000 году неподалёку был открыт обширный Мемориал Пегас.

Ближайшие мосты 
 Мост Хорса (; до 1944 года — , кодовые имена —  и Jam) — мост через реку Орн. Расположенный в нескольких сотнях метров восточнее моста Пегас, захвачен вместе с ним coup de main в ходе операции британского воздушного десанта «Дэдстик». Переименован в честь доставивших десант планёров.
 Первый механизированный мост был наведён через Канский канал британскими сапёрами 8—9 июня 1944 года на возвышенности , поскольку мост Пегас не был предназначен для переправы тяжёлых танков. Ныне элементы конструкции этого моста находятся в экспозиции Мемориала Пегас.

Комментарии

Примечания

Источники

Книги

Ссылки 
 

Разводные мосты Франции
Нормандская операция
Музеи департамента Кальвадос
Мосты департамента Кальвадос